Diego Flores peut désigner :
 Diego Flores (né en 1982), joueur d'échecs argentin ;
 Diego Flores Hinojosa (né en 1987), athlète mexicain.